Iron Brigade peut être : 	

Iron Brigade (régiment d’infanterie) de l'Armée du Potomac.
Eastern Iron Brigade.
Shelby's Iron Brigade.
Iron Brigade est aussi le surnom de la 1re division blindée (États-Unis) & 4e division d'infanterie (États-Unis).
Iron Brigade, un jeu vidéo sorti en 2011.

Voir aussi
 Iron (homonymie)